Il doppio del torneo di tennis Bogotà Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Roberto Lopez e Alain Lemaitre che hanno battuto in finale Carlos Claverie e Alfonso Mora 3-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Carlos Claverie /  Alfonso Mora (finale)
 Fabian Blengino /  Felipe Rivera (quarti di finale)

 Bertrand Lacombe /  Ruben Lamothe (primo turno)
 Roberto Lopez /  Alain Lemaitre (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1989